Jingxing bezeichnet:

 Jingxing (井陉县), Kreis der Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei
 den Jingxing-Minenbezirk (井陉矿区), einen Stadtbezirk der Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Jingxingkuang
 Jingxing (Longjiang) (景星镇), Großgemeinde im Kreis Longjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jingxing (Mojiang) (景星镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jingxing (Ningnan) (景星乡), Gemeinde im Kreis Ningnan in der chinesischen Provinz Sichuan